Ramzy ist der Familienname folgender Personen:

 Ahmed Ramzy (1930–2012), ägyptischer Schauspieler
 Hany Ramzy (* 1969), ägyptischer Fußballspieler
 Hossam Ramzy (1953–2019), ägyptischer Perkussionist und Musikproduzent